Ngawang Lobsang Gyatso (1617-1682), de vijfde dalai lama
Lobsang Gyatso (orakel) (eind 17e eeuw), het vijfde Tibetaans staatsorakel
Lobsang Gyatso (schrijver) (1928-1997), schrijver verbonden aan het Institute for Buddhist Dialectics